Michael Alexander Simon (en japonés: マイキー・サイモン Maikī Saimon), más conocido como Mikey Simon o simplemente Mikey, es el personaje principal de la serie de televisión animada estadounidense-japonesa de Nickelodeon Kappa Mikey. La voz lo que dobla este personaje es el actor de doblaje francés-estadounidense Michael Sinterniklaas y la versión en español hispanoamericano es Omar Soto. 

Él viene de Cleveland, Estados Unidos pero ganó un concurso para aparecer en el show de LilyMu en Tokio. Mikey es algo egoísta y egocéntrico. Él es ajeno al mundo que le rodea a menos que le haga lo que quiera, y hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Sus planes a menudo lo meten en serios problemas.

La principal broma de la serie es que mientras Mikey se dibuja en un típico dibujo animado estadounidense (contornos más gruesos, ojos redondos, cabeza grande, solo ocho dedos), sus co-estrellas japonesas se dibujan en un estilo de anime tradicional (contornos más finos, más detalle, ojos grandes y boca, los 10 dedos, uso de varias caras fajas). Además de esto, Mikey es consciente de las fallas faciales de sus compañeros de reparto y una vez intentó imitarlos sin éxito. 

Asimismo, su atuendo de LilyMu se parece más a un superhéroe americano que a uno japonés, con una capa y unos baúles. En LilyMu, a menudo utiliza el mismo conjunto de armas de defensa que se repiten durante todo el espectáculo, que incluyen su propia motocicleta que le fue entregada por una pandilla de motociclistas llamada los Chums (Los Chundos en Hispanoamérica), un orbe volador que puede derrotar a un enemigo y luego volar de vuelta a su dueño, una espada que funciona como un sable de luz, y un escudo con una gran M en él.

Detrás de cámaras, está lejos del personaje heroico que interpreta en la televisión: le cuesta adaptarse a este nuevo estilo de vida, según Lost in Transportation (La banda de los chundos en Hispanoamérica): no tiene cabida en la motocicleta de batalla ni en el saco de arena de Lily. y él ni siquiera tiene su propia silla de actor, que es una guacal en lo que esta metido un ganso con una foto de él dibujada con vello facial, gafas y cuernos.

Personalidad 
La personalidad de Mikey Simon en la vida real es algo inteligente, amigable, generoso, curioso y optimista, aunque ingenuo, un poco egoísta y un mal oyente. Mikey a menudo se convierte a sí mismo y a sus compañeros en extraños desastres, lo que a menudo lleva a Ozu a dispararles y volver a contratarlos. Su precocidad y falta de adaptación refleja las experiencias de muchos niños de tratar de adaptarse a la vida en un nuevo país o cualquier tipo de cambio de vida. No tiene pasatiempos recreativos claros a excepción de los videojuegos, que solo se mencionan en dos episodios. De hecho, fuera del trabajo, él es muy flojo pero su departamento a menudo es un desastre.

Según el episodio Camp! de la segunda temporada, tiene fobia muy fuerte de actuar en vivo en el escenario debido a una experiencia traumática de la infancia que resultó en un gran calzón chino, aunque parece superar este miedo. También solía tener miedo a las alturas hasta que también superó eso. En capítulo final de la serie, The Wizard of Ozu, Mikey interpreta el papel de Dorothy y sus smelly sneakers completan la parte de los zapatos de rubí.

En el episodio  The Karaoke Episode, la canción que encarna a Mikey es "I Feel Super!" (¡Me siento genial! en Hispanoamérica), una enérgica canción de rock n'roll, en la que canta lo genial que se siente cuando se despierta por la mañana. Esta canción fue seleccionada para la vista previa en el sitio web oficial.

Apariencia 
Como tiene un estilo diferente al de los otros personajes, la cabeza de Mikey es más grande en proporción a su cuerpo que a sus mejores amigos. Tiene el pelo naranja brillante que se curva hacia arriba en la parte delantera, que se parece el personaje Philip J. Fry de la serie de televisión Futurama. Mikey viste una camiseta azul sobre una camisa color canela y pantalones de color caqui verde, con zapatos marrones.

Relaciones

Gonard 
(En japonés: ゴナード Gonādo) Es el mejor amigo de Mikey, Gonard es un hombre dulce de naturaleza joven que es amigo de Mikey pero parece que es un prepotente. A diferencia de la piel morada de su personaje LilyMu, Gonard posee un tono de piel más natural, aunque al igual que Mitsuki, su cabello es realmente azul. Él es el más alto de los miembros del elenco.

Guano 
(En japonés: グアノ Guano) Es el amigo en particular de Mikey, Guano es una pequeña criatura púrpura con largas y puntiagudas orejas (similares como un conejo), bigotes, una cola larga y fina coronada con una bola de pelo, y un cristal azul en su abdomen. Guano es amigable, pero tiene la tendencia a temer o hacer hincapié en el trabajo o los problemas anti-relacionados con sus amigos.

Mitsuki 

Mitsuki ve lo bueno en Mikey principalmente porque está enamorada de él y no quiere herir sus sentimientos: siempre es la primera en aceptar su perdón y convencer a los demás (es decir, Lily) de que lo perdone o lo ayude.

Lily 
(En japonés: リリー Rirī) Lily es una actriz que retrata el papel de damisela en apuro en los restos de episodios de la serie "LilyMu". En la realidad, Lily es una actriz con el comportamiento despiadada, exagerada con el carácter fuerte que fue la estrella original de LilyMu antes de que Mikey se uniera al elenco debido a que Mikey ha tomado su papel como la estrella de LilyMu, Lily desprecia y desquicia a Mikey, pero él no es consciente de esto como él está enamorado de ella.

Véase también 
 Kappa Mikey

Referencias

Enlaces externos 

Personajes de Kappa Mikey
Personajes de dibujos animados
Humanos de ficción
Actores ficticios
Adolescentes ficticios
Estadounidenses ficticios
Personajes masculinos en series de dibujos animados